Trettondagsafton har flera betydelser:

 Trettondagsafton – en helgdagsafton som infaller den 5 januari, dagen före trettondedag jul.
 Trettondagsafton (pjäs) – en pjäs av William Shakespeare från 1601
 Trettondagsafton (film, 1955) – en film från 1955 baserad på Shakespeares pjäs
 Trettondagsafton (film, 1996) – en film från 1996 baserad på Shakespeares pjäs
 Trettondagsafton (film, 1999) – en svensk TV-film från 1999 baserad på Shakespeares pjäs
 Trettondagsafton (film, 2003) – en film från 2003 baserad på Shakespeares pjäs